Zentrifugal kann bedeuten:

 die Wirkung der Zentrifugalkraft 
 zentrifugal (Neurologie), in der Neurologie der Verlauf der Erregung oder des Wachstums von Nervenfasern ausgehend vom zentralen Nervensystem in Richtung auf die Peripherie im Gegensatz zu ihrem zentripetalen Verlauf
 eine Musikgruppe: Zentrifugal (Band)

Siehe auch: